Arnaud Bühler, né le  à Baulmes, est un footballeur suisse qui évolue au poste de défenseur au  FC Bavois.

Biographie 
Arnaud Bühler commence le football dans sa ville de Baulmes. Il fera ses classes de juniors au FC Baulmes jusqu'en 1997. En 2002, il remporte le championnat d'Europe des moins de 17 ans. Il est alors repéré par Liverpool FC où il effectue sa formation. De retour en Suisse il joue une saison avec le Lausanne-Sport en LNB avant de rejoindre la LNA avec le FC Aarau. En 2005 il signe au FC Sochaux. Lors du mercato d'été 2006 il rejoint le FC Sion, fraîchement remonté en première division Suisse.

Palmarès

En club 
FC Sion
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2009 et 2011.

En sélection 
 Champion d'Europe des moins de 17 ans en 2002.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance le 17 janvier 1985
Naissance dans le canton de Vaud
Footballeur suisse
Sportif vaudois
Joueur du FC Lausanne-Sport
Joueur du FC Aarau
Joueur du FC Sochaux-Montbéliard
Joueur du FC Sion
Joueur du Szombathelyi Haladás
Joueur du FC Wil